Il grande silenzio (And Now Tomorrow) – film del 1944 diretto da Irving Pichel
 And Now Tomorrow – film del 1952 diretto da William Watson